Restauración Nacional es el nombre que puede referirse a:

Partidos 
 Restauración Nacional, partido político costarricence.
 Restauración Nacional, partido político peruano.

Movimientos 
 Restauración Nacional, movimiento político juvenil colombiano.
 Restauración Nacional Polaca, movimiento juvenil polaco.